Districte de Comas, districte de la Província de Lima, Perú 
 Casa-fàbrica Comas, fàbrica al barri del Raval de Barcelona
 Biografies:
 Primer cognom:
 Andreu Comas Morro (Santa Maria del Camí, 1935 - 2007), pastor i xeremier mallorquí
 Antoni Comas i Ruano (Barcelona, 1961), tenor català
 Antoni Comas i Balldellou (Barcelona, 1934), economista i polític català 
 Daniel Comas i Riera (1981, Gavà), ciclista
 Jaume Comas i Jo (Manresa, 1892 - Najac, 1966), sindicalista i dirigent socialista català 
 Jaume Comas i Font (Premià de Mar, 1974), jugador de bàsquet 
 Joan Comas i Basagañas (Terrassa, 1936), polític, empresari i professor mercantil català
 Josep Comas i Solà (Barcelona, 1868 - 1937), astrònom i divulgador científic català
 Manel Comas i Hortet, entrenador de bàsquet català 
 Margarida Comas i Camps (Alaior, 1892 - Exeter, 1973), biòloga, pedagoga i professora universitària
 Maria Dolors Comas d'Argemir i Cendra (Barcelona, 1951) política catalana 
 Pere Comas i Duran (Cardedeu, 1915 - 2004), mestre d'escola, historiador i meteoròleg 
 Pere Comas i Calvet (Berga, 1892 - Panamà 1969), polític català 
 Vicent Comas (València, 1811 - Jerusalem, 1894), sacerdot i músic
 Segon cognom:
 Albert Rocas Comas (Palafrugell, 1982) jugador d'handbol del FC Barcelona 
 Baldomer Ortoneda i Comas (Cambrils, 1906 – Arlington, 1985), sacerdot jesuïta
 Bartomeu Trias i Comas, empresari i polític català, pare de Carles Trias Bertran
 Emili Casademont i Comas (Girona, 1936) periodista i escriptor 
 Jaume Vilà i Comas (L'Armentera, 1917 – L'Escala, 1977), instrumentista de trompeta i compositor de sardanes 
 Jaume Almera i Comas (Vilassar de Mar, 1845 - Barcelona, 1919), geòleg i paleontòleg català
 Joan Morell i Comas (Pineda de Mar, 1962), polític català 
 Montserrat Alavedra i Comas (Terrassa, 1946 - Barcelona, 1991), soprano catalana
 Montserrat Surroca i Comas (Caldes de Malavella, 1974), advocada i política catalana 
 Marc Taxonera i Comas, monjo benedictí de l'abadia de Montserrat